Het ATP-toernooi van Bazel 2019 (met de officiële naam Swiss Indoors 2019) was een tennistoernooi dat van 21 oktober tot en met 27 oktober werd gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

De Zwitser Roger Federer won zijn thuistoernooi voor de tiende keer, door in de finale de Australiër Alex de Minaur in de finale te verslaan. Het was Federer zijn 103de titel en zijn laatste titel uit zijn carrière.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel